La hora 25 puede referirse a:

La película de Spike Lee (2002), con Edward Norton.
La novela del estadounidense David Benioff, en la que se basó la película de Lee.

La película de Henri Verneuil (1967), con Anthony Quinn.
La novela del rumano C. Virgil Gheorghiu, en la que se basó la película de Verneuil.